Gateway kan syfta på följande:

 Gateway, nätverksnod som kopplar ihop två olika nätverk som använder sig av olika nätverksprotokoll
 Gateway (musikgrupp), amerikansk jazzgrupp

Geografi

Antarktis 

 Gateway (bergspass),

USA 

 Gateway (ort i USA, Arkansas), Benton County, 
 Gateway, Florida, ort, Lee County, 
 Gateway, Alaska, ort, Matanuska-Susitna Borough, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar